Stingray kan syfta på:

 StingRay – en apparat tillverkad av Harris Corporation för att övervaka mobiltelefoner
 SS-N-18 Stingray – Sovjetunionens första ubåtsbaserade ballistiska robot
 Stingray (musikalbum) – musikalbum av Joe Cocker
 Stingray (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 1964–1965

Se även
 Stingray Bay
 Stingray Beach
 Stingray Creek
 Stingray Harbour
 Stingray Lake